Флаг Чу́нского муниципального района Иркутской области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх равных прямоугольных частей: жёлтой и зелёной сверху, зелёной и жёлтой снизу. Каждая из жёлтых частей несёт изображение зелёной ели, зелёная верхняя часть — жёлтое с оранжевыми тенями изображение рябчика, нижняя — выполненное теми же цветами изображение обернувшегося бурундука. Поверх границ частей расположено белое изображение звезды с восемью лучами, причём горизонтальные и вертикальные лучи достигают краёв полотнища».

Обоснование символики 
Чунский район, как и его центр, посёлок Чунский получили своё название по главной водной артерии района реке Чуне (Уда). Происхождение названия реки связывают с эвенкийским «чуник», что означает «звук, издаваемый рябчиками или бурундуками», в изобилии встречающихся в местных лесах.

Большая часть района покрыта хвойными лесами (ангарская сосна), богатыми зверьём и птицей. В прошлом район был охотопромысловый, поскольку в лесах водились соболь и горностай, колонок и белка, росомахи, рыси, лоси и медведи. В реках района попадались выдры и ондатры. В настоящее время основное занятие жителей района связано с лесозаготовкой и лесопереработкой.

Флаг района отражает и природные особенности района (зелёная ель), и этимологию названия реки, посёлка, района, символически связанного с образом бурундука и рябчика. Ель — многозначный символ: 
— вечной жизни; 
— стойкости, терпения, возрождения; 
— радости и праздника.

Восьмиконечная звезда (аллегория знака Роза ветров) — символ путеводности, романтики, открытия и освоения новых земель, возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания